Ali Reza Abbassi – calligrafo persiano
 Fereydoon Abbasi – scienziato iraniano
 Mohamed Abbassi – cestista tunisino
 Shamseddin Seyed-Abbassi – lottatore iraniano